Il Collio Goriziano Malvasia è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino.
odore: gradevole, caratteristico
sapore: asciutto, rotondo, armonico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  1563,72  
Gorizia  (1991/92)  1664,2  
Gorizia  (1992/93)  2024,58  
Gorizia  (1993/94)  1554,65  
Gorizia  (1994/95)  1180,72  
Gorizia  (1995/96)  963,34  
Gorizia  (1996/97)  1331,04

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Malvasia Istriana